Sabbadini ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Sabbadini (um 1875–1857), bayerischer Abgeordneter
 Angelo Sabbadini (1753–1837), italienischer Kaufmann in München
 Remigio Sabbadini (1850–1934), italienischer Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Sabadini
 Sabbatini
 Sabatini
 Sabbadin